Az Újpest FC szereplései a magyar labdarúgó bajnokság első és a másodosztályában.

Az Újpest FC helyezései a másodosztályában 
1901
 

1902
 

(Visszaléptek: RTK 2, Magyar FC 7, UTE 11 mérkőzés után.)

1903
 

1904
  

1911-12
 

Magyarbajnoksag
Labdarúgással kapcsolatos listák